Асье () — французская фамилия. Известные носители:

 Асье, Мишель-Виктор (1736—1799) — французский скульптор, внесший заметный вклад в развитие саксконского фарфора.
 Асье, Жак II де Крюссоль (1540—1586) — видный протестантский военачальник эпохи Религиозных войн во Франции.

См. также 
 Асьё — французская коммуна.